Ordet vinter har flere betydninger:
 Vinter – den koldeste årstid.
 Vinter (nordisk mytologi) – en as fra nordisk mytologi.

Se også 
 Vinter-OL
 Vintersport